Jiangbian Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiangbian Xiang (socken i Kina, Hainan), 
 Jiangbian Xiang (socken i Kina, Yunnan), 

Robotskapade Kinaförgreningar